Bush är ett efternamn.

Personer med efternamnet Bush
 Barbara Bush (1925–2018), hustru till George H.W. Bush
 Barbara Pierce Bush (född 1981), dotter till George W. Bush
 Billy Bush (född 1971), amerikansk TV- och radioprogramledare
 Dorothy Walker Bush (1901–1992), hustru till Prescott Bush
 George H.W. Bush (1924–2018), USA:s president 1989–1993
 George W. Bush (född 1946), USA:s president 2001–2009
 Jeb Bush (född 1953), guvernör i Florida 1999-2007
 Jenna Bush (född 1981), dotter till George W. Bush, numera Jenna Hager
 John Bush (född 1963), amerikansk sångare i heavy metal-band
 Kate Bush (född 1958), brittisk sångerska, låtskrivare och producent
 Laura Bush (född 1946), hustru till George W.Bush
 Lesley Bush (född 1947), amerikansk simhoppare
 Marvin Bush (född 1956), son till George H.W. Bush
 Neil Bush (född 1955), amerikansk affärsman, son till George H.W. Bush
 Prescott Bush (1895–1972), amerikansk senator och finansman
 Rafael Bush (född 1987), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Sophia Bush (född 1982), amerikansk skådespelare
 Wes Bush (född 1961 eller 1962), amerikansk företagsledare

Engelska efternamn